Светла́на Влади́мировна Кривелёва (род. 13 июня 1969, Брянск, РСФСР, СССР) — советская и российская легкоатлетка, выступавшая в толкании ядра.

Заслуженный мастер спорта СССР (1992). Чемпионка мира 2003 года, серебряный (1993) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (1991 и 1999). Была участницей семи чемпионатов мира по лёгкой атлетике.

Четырежды (1992, 1993, 1999 и 2003) Светлана показывала лучший результат сезона в мире в толкании ядра.

На летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне Кривелёва выиграла золотую медаль, опередив китаянку Хуан Чжихун и немку Катрин Наймке.

Живёт в городе Долгопрудный Московской области. Мать троих детей. Выступала за «Динамо» (Московская область). Полковник МВД.

Дисквалификация за использование допинга на летних Олимпийских играх 2004 года 
На летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах заняла 4-е место, уступив россиянке Ирине Коржаненко, кубинке Юмилейди Кумбе и немке Надин Кляйнерт. Однако Коржаненко была вскоре пожизненно дисквалифицирована за применение станозолола и лишена золотой награды. В результате перераспределения наград бронза досталась занявшей 4-е место Кривелёвой. Спустя 8 с лишним лет, в начале декабря 2012 года Кривелёва была также лишена медали за использование допинга. В результате награда Кривелёвой должна перейти к Надежде Остапчук из Белоруссии, изначально занявшей в Афинах пятое место (Остапчук, в свою очередь, была дисквалифицирована после того, как выиграла золото на Олимпиаде 2012 года в Лондоне).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (4 ноября 2005 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Российской Федерации (26 апреля 1993 года) — за долголетнюю плодотворную работу, большие личные заслуги в развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации и в связи с 70-летием со дня образования первого в России физкультурно-спортивного общества «Динамо»
 Знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (3 августа 2009 года)

Примечания

Ссылки 
 Кривелёва на сайте ИААФ
 Кривелёва на Олимпийских играх  

Толкатели ядра СССР
Толкатели ядра России
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил